Трес М има више значења:

 Трес М (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес М, Перез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес М (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику